La expresión Hospital El Carmen puede hacer referencia a:

Hospital El Carmen en Santiago, Chile.
Hospital El Carmen en Huancayo, Perú.